Чемпионат Элитсерии 2013—2014 по хоккею с мячом проходил с 20 октября 2013 по 16 марта 2014.

Регламент 
Соревнования проводились в два этапа.

Первый этап. На первом этапе, с 20 октября 2014 года по 12 февраля 2014 года, команды играли в двухкруговом турнире с разъездами (по одному матчу на своём поле и на поле соперника).

Второй этап. К соревнованиям второго этапа допускались команды, занявшие 1-8 места, которые по системе плей-офф начиная с 1/4 финала определили призёров чемпионата.

Игры 1/4 финала и 1/2 финала проводились до трёх побед.

Чемпион Швеции определился в результате проведения одной финальной игры. Финальная матч проводился 16 марта 2014 года в Стокгольме.

Команды 
 Болльнес
 Бруберг
 Венерсборг
 Вестерос
 Ветланда
 Вилла
 ГАИС
 Каликс
 Кунгельв
 САИК
 Сириус
 Хаммарбю
 Эдсбюн
 Юсдаль

Таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом Швеции
 Статистические данные

2011
2013 год в хоккее с мячом
2014 год в хоккее с мячом
Спорт в Швеции в 2013 году
Спорт в Швеции в 2014 году